Slava Kovač (Torčec, 1911. – Koprivnica, 1972.) 
autor je brojnih istraživanja koja se u rukopisu čuvaju u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu, Drnje - svadbeni običaji prije 50 godina, rukopis, Zagreb 1938/39; ista, Torčec - svadbeni običaji prije 40 godina, Torčec - Svadbeni običaji prije 60 godina, rukopis, Zagreb 1938/39; ista, Godišnji običaji - Torčec kod Drnja (kotar Koprivnica), rukopis, bez datiranja. Jedini objavljeni rad S. Kovač je Pletarstvo i tradicije kod pčelarstva u Torčecu (Podravina), Zagreb.

Životopisi, Hrvatska